Steingraben ist der Name folgender

Orte:
 Steingraben (Fischbachau), Einöde der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Steingraben (Pinzberg), Einöde der Gemeinde Pinzberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Steingraben (Wilhelmsthal), Einöde der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Steingraben (Gemeinde Güssing), Katastralgemeinde und Ortschaft der Stadt Güssing, Burgenland, Österreich
 Steingraben (Gemeinde Stattegg), Katastralgemeinde und Dorf der Gemeinde Stattegg, Steiermark, Österreich

Gewässer:
 Steingraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Muhr am See, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Steingraben (Aurach), linker Zufluss der Aurach (zur Regnitz nahe Pettstadt) nach Unterschleichach, Gemeinjde Oberaurach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Steingraben (Entengraben), linker Zufluss des Entengrabens (zur Reichen Ebrach) bei Gleißenberg, Markt Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim an der Grenze zur Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, beide Orte in Bayern
 Steingraben (Ehebach), rechter Zufluss des Ehebachs (zur Aisch) vor Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Steingraben (Helbe), Mündungsarm der Helbe in Thüringen
 Steingraben (Hirtenbach), rechter Zufluss des Hirtenbach (zum Trubbach, zur Wiesent) bei Steingraben, Gemeinde Pinzberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Steingraben (Itz), linker Zufluss der Itz bei Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern
 Steingraben (Lainbach), rechter Zufluss des Lainbachs (zur Loisach) vor Gschwendt, Gemeinde Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Steingraben (Marienbach), rechter Zufluss des Marienbachs an der Gemeindegrenze von Dittelbrunn zu Schweinfurt, beide im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Steingraben (Ölschnitz), rechter Zufluss der Ölschnitz (zum Weißen Main) bei Stein, Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Steingraben (Schwabach), rechter Zufluss der Schwabach bei Steinbach, Kleinsendelbach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Steingraben (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Loisach bei Bichl) vor der Bichler Hütte, Gemeinde Bichl, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Steingraben (Traun) oder Sparzer Graben, rechter Zufluss der Traun gegenüber Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Steingräben, eine Gruppe wasserführender Gerinne rund um Mühlhausen/Thüringen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Steingraben (Weißenbach) linker Zufluss des Weißenbaches bei St. Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark, Österreich. 

Siehe auch:
 Steinbach
 Steinbachgraben
 Steinerner Graben
 Steingrabenbach